Garinei ist der Familienname folgender Personen:

 Enzo Garinei (* 1926), italienischer Schauspieler
 Pietro Garinei (1919–2006), italienischer Theaterautor, siehe Garinei und Giovannini